Леон III (; ? - 967) — царь Абхазии с 957 по 967 год. Был сыном и преемником Георгия II.

История 
В 926 году Леон заменил своего старшего брата Константина в качестве наместника Картли, последний был ослеплен и кастрирован Георгием II после неудачного восстания. Георгий II продолжил кампанию против самого восточного грузинского княжества Кахетия, чей правитель Квирике II также претендовал на Картли. Георгия и Леона поддерживал его зять принц Шурта, который был братом Квирике, последний уступил крепость Уджарма абхазам. Квирике был побежден и заключен в тюрьму, и освобожден только после того, как он подчинился абхазскому царю. Вскоре Квирике возобновил наступление и спровоцировал восстание в Картли. В 957 году Георгий послал большую армию под руководством своего сына Леона, но царь умер в экспедиции, и Леон вынужден был заключить мир с Квирике, окончательно завершив свою кампанию. Квирике был вынужден согласиться на брак своего сына Давида с дочерью Леона. К сожалению, мир не продлился долго, поскольку принцесса вскоре умерла, и между двумя сторонами вернулось недоверие. Леон снова напал на Кахети и осадил Мухнари, Херки и Базалети; В этом последнем месте он заболел и умер в 967 году. Его сменил его брат Димитрий III.

В 964 году Леон III распространил свое влияние на Джавахети, во время его правления был построен собор Кумурдо.

Семья 
Леон женился на неизвестной принцессе:

Дети 
 Анонимная дочь, замужем за принцем Кахетии Давидом.

Предки

Примечания

Литература 
 З. Анчабадзе, Грузинская советская энциклопедия, III, с. 459, Тбилиси, 1978

Цари Абхазии